Donji Bitelić
Gornji Bitelić